A 2011–2012-es sílövő-világkupa egy többfordulós versenysorozat sílövészetben, melyet a Nemzetközi Biatlon-szövetség szervezett. A viadal 2011. november 28-án vette kezdetét a svédországi Östersundban, és 2012. március 18-án ért véget az oroszországi Hanti-Manszijszkban.

Részt vevő nemzetek

Férfiak

A világkupa fordulói

Végeredmény

Összetett

Egyéni

Sprint

Üldözőverseny

Tömegrajtos

Váltó

Nők

A világkupa fordulói

Végeredmény

Összetett

Egyéni

Sprint

Üldözőverseny

Tömegrajtos

Váltó

Vegyes váltó

A világkupa fordulói

Végeredmény

Nemzetek kupája

Férfi

Női

Hivatkozások

Források 
 A Nemzetközi Biatlon Szövetség hivatalos honlapja

Silo~vo~
Silo~vo~
Sílövő-világkupa